Рудольф Гельм ():

 Рудольф Гельм (1842—1911) — российский органист и музыкальный педагог немецкого происхождения.
 Рудольф Гельм (1872—1966) — немецкий филолог-классик.